Об:
 Об, Теофиль (1826—1890) — французский адмирал, военно-морской теоретик и политик.
 Об — департамент во Франции.
 Об — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Об — река во Франции.

См. также 
 Обо (значения)
 Обь (значения)